Мария II:
 Мария II (1662—1694) — королева Англии и Шотландии, соправительница своего мужа Вильгельма III Оранского.
 Мария II (1819—1853) — королева Португалии.